Rehnquist ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Rehnquist (* 1978), schwedischer Tennisspieler
 William H. Rehnquist (1924–2005), US-amerikanischer Jurist und Vorsitzender Richter des Supreme Court of the United States